Войтецкий — фамилия:

 Войтецкий, Артур Иосифович (1928—1993) — советский и украинский кинорежиссёр.
 Войтецкий, Виталий Пантелеймонович (1909—1977) — режиссёр документальных фильмов, дубляжа.
 Войтецкий, Витольд Витальевич (1931—2010) — организатор научных исследований.
 Войтецкий, Владимир Константинович (1933—2017) — Герой Социалистического Труда.